Becvar oder Bečvář ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Bečvář (1901–1965), tschechischer Astronom und Herausgeber von Himmelsatlanten
 Josef Bečvář (* 1958), tschechischer Generalleutnant, Chef des Generalstabs der Tschechischen Armee
 Miloš Bečvář (* 1957), tschechoslowakischer Skilangläufer

 Wolfgang Becvar (1950–2006), österreichischer Tierarzt und Autor